Georges-Frédéric Roskopf (1813-1889) – inventore tedesco naturalizzato svizzero
 Matías Roskopf (1998) – calciatore argentino